Bieg sprinterski kobiet na Mistrzostwach świata w biathlonie 2017 odbył się 10 lutego 2017 roku.

Mistrzynią świata została Czeszka Gabriela Koukalová, zdobywając swój pierwszy indywidualny tytuł mistrzyni świata. Srebrny medal zdobyła liderka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Niemka Laura Dahlmeier, zaś brąz Francuzka Anaïs Chevalier. W zawodach startowała 101 biathlonistek. Sześćdziesiąt najlepszych zawodniczek zakwalifikowały się do biegu pościgowego. Sprint zaliczany był do klasyfikacji Pucharu Świata.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2017